А-129:

 А129 (автодорога) — автомобильная дорога, проходящая по территории Ленинградской области, Республики Карелия и Санкт-Петербурга.
 А-129 (экспедиция) — высокоширотная воздушная экспедиция «А-129».